Genast ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Genast (Anton Kynast; 1763–1831), deutscher Schauspieler und Sänger
 Christine Genast (1800–1860), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Pianistin, siehe Karoline Christine Böhler
 Eduard Genast (1797–1866), deutscher Sänger, Schauspieler, Komponist, Theaterdirektor und Regisseur
 Emilie Genast (1833–1905), deutsche Sängerin (Mezzosopran)
 Wilhelm Genast (1822–1887), deutscher Dichter, Jurist und Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Kienast
 Kynast